Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 september 2015.

Mannen 09